Název Lovčický potok má více vodních toků:

 Lovčický potok (přítok Hronu) – pravostranný přítok Hronu na Slovensku v okrese Žiar nad Hronom
 Lovčický potok (přítok Doubravy) – pravostranný přítok Doubravy v okrese Kutná Hora
 Lovčický potok (přítok Mastníku) – levostranný přítok Mastníku v okrese Příbram
 Lovčický potok (přítok Trkmanky) – levostranný přítok Trkmanky v okrese Hodonín